Gareth Rees (ur. 1969) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Gareth Rees (ur. 1967) – kanadyjski rugbysta